Платно може да се отнася за:
 Ветроходно платно или ветрило – повърхност, предназначена за създаване на тяга при излагане на вятър.
 Художествено платно или канава – плат, използван като основа за картина.
 Пътно платно – част от пътя, състояща се от една или повече ленти.